Ljestvice i sastavi liga liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2017./18.

Federacija BiH

MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori:  
 znszhb.com, MŽNL  
 znszhb.com, MŽNL – ljestvica  
 znszhb.com, MŽNL – konačna ljestvica  
 znszhb.com, MŽNL – rezultati jesen  
 znszhb.com, MŽNL – rezultati jesen i proljeće  
 sportdc.net

ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori:  
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski, kraj sezone ŽNL  
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski, ljestvica  
 visici.com, otkazana utakmica Višići – Mostar (18. kolo)  
 sportdc.net

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

 Izvori:  
 sportdc.net  
 posavinasport.com, 1. ŽNL Posavina  
 posavinasport.com, 1. ŽNL Posavina – verzija za ispis

ŽNL Sarajevo 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Sarajevo

Skupina A 

 Izvori:  
 fsks.ba  
 sportdc.net

Skupina B 

 Izvori:  
 fsks.ba  
 sportdc.net

Za prvaka lige 

 igrano u Hadžićima

1. ŽNL Županije Središnja Bosna 

 Izvori:  
 ŽNS Središnja Bosna, 1. ŽNL, konačna ljestvica  
 ŽNS Središnja Bosna, 1. ŽNL  
 sportdc.net

1. ŽNL Tuzlanske županije 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori:  
 sportdc.net 
 brckosport.net  
 posavinasport.com  
 posavinasport.com, verzija za ispis

ŽNL Unsko-sanska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona

 Izvori:  
 sportdc.net

ŽNL Zeničko-dobojska 

 Izvori:  
 NS Zeničko-dobojskog kantona  
 sportdc.net

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2017-18
 4